Не́свижский райо́н () — административная единица на юго-западе Минской области Белоруссии. Административный центр — город Несвиж.

Административное устройство 
В районе 1 город — Несвиж, 1 городской посёлок — Городея, 114 сельских населённых пунктов.
В районе 1 поселковый Совет — Городейский и 7 сельсоветов:
 Городейский
 Козловский
 Ланский
 Липский
 Несвижский
 Сейловичский
 Сновский

Упразднённые сельсоветы на территории района:
 Быховщинский
 Грицкевичский
 Карцевичский
 Качановичский
 Квачевский
 Леоновичский
 Лысицкий
 Новосёлковский
 Островский
 Погорелецкий
 Юшевичский

География 
Площадь 863 км² (22-е место среди районов). Район граничит с Клецким, Копыльским и Столбцовским районами Минской области, Кореличским районом Гродненской области, Барановичским и Ляховичским районами Брестской области.

Основные реки — Уша.

11,1% территории района покрыто лесом (наименьший показатель среди всех районов Республики Беларусь).

История 
С 1921 года до 17 сентября 1939 года территория нынешнего Несвижского района входила в состав Новогрудского воеводства Польши (Несвиж был центром повята), в 1939—1991 годы — в составе СССР (Белорусская ССР).

Район образован 15 января 1940 года. До 1954 года входил в состав Барановичской области, после её упразднения вошёл в состав Минской области.

С 25 декабря 1962 года по 30 июля 1966 года в состав Несвижского района входила территория упразднённого Клецкого района (впоследствии восстановлен).

Демография 
Население района составляет 39 022 человек, в том числе в Несвиже проживают 15 434 человек (на 1 января 2018 года), в Городее — 3752 человека. Всего насчитывается 117 населенных пунктов.

На 1 января 2018 года 18,3% населения района были в возрасте моложе трудоспособного, 53,7% — в трудоспособном, 28% — старше трудоспособного (в 2011 году — 17%, 56,3%, 26,7%). Среди городского населения эти показатели составляли 19,3%, 56,2% и 24,5% соответственно, среди сельского — 17,2%, 51,2%, 31,6%.

Рождаемость в Несвижском районе в 2017 году составила 11,1 на 1000 человек (средняя по области — 11,5). В среднем в 2010—2017 годах в районе рождалось 400—550 детей. Смертность — 16,9 на 1000 человек (средняя по области — 14), ежегодно умирало 650—850 человек. Ежегодно наблюдается естественная убыль населения в 150—350 человек (-5,8 на 1000 человек в 2017 году). В 2010—2013 годах из района чаще уезжали, чем приезжали, но в 2014—2017 годах наблюдается небольшой приток населения (от 6 до 152 человек в год).

В 2017 году в районе был заключён 331 брак (8,5 на 1000 человек). По этому показателю Несвижский район занимает второе место в Минской области после Логойского района. Число разводов в 2017 году составило 122 (3,1 на 1000 человек), что ниже среднего показателя по области (3,4).

Экономика 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2017 год составила 997 млн рублей (около 498 млн долларов), в том числе 342,9 млн рублей пришлось на сельское, лесное и рыбное хозяйство (34,39%), 563,5 млн на промышленность (56,52%), 15,2 млн на строительство (1,52%), 51,6 млн на торговлю и ремонт (5,18%), 23,8 млн на прочие виды экономической деятельности (2,39%).

В 2017 году в экономике было занято 18,9 тыс. человек. Уровень зарплаты в Несвижском районе составлял 97,8% от среднего по Минской области.

Промышленность 
В промышленности района занято 3,8 тысяч человек. За 10 месяцев 2018 года предприятия района произвели промышленной продукции на 275 млн рублей (ок. 130 млн долларов). Крупнейшие предприятия промышленности — ОАО «Городейский сахарный комбинат» (входит в концерн «Белгоспищепром») и ООО «Несвижский завод детского питания» (частный), которые обеспечивают 36% и 23% выпуска промышленной продукции в районе соответственно.

Пищевая промышленность также представлена Несвижским городским молочным заводом (в настоящее время — Несвижский производственный участок Слуцкого сыродельного комбината), хлебозаводом (филиал ОАО «Борисовхлебпром») и предприятием «Завод по розливу пива и безалкогольных напитков» (филиал производителя пива ОАО «Криница»); некоторые сельскохозяйственные предприятия занимаются переработкой и производством готовой продукции. В агрогородке Снов действует крахмальный завод — филиал производителя алкогольных напитков ОАО «Минск Кристалл».

Развита фармацевтическая промышленность (ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», белорусско-голландское СП ООО «Фармлэнд», белорусско-польское ИПУП «Мед-интерпласт»).

Малые предприятия производят бумажные пакеты для расфасовки сахара, полипропиленовые тканые мешки, деревянные двери, действует Несвижский филиал Старобинского торфобрикетного завода (выпускает торфобрикеты из сырья, добываемого в торфомассиве «Каролины» в Несвижском районе).

КУП «Несвижская швейная фабрика» в 2017 году ликвидирована в результате реорганизации. Несвижский льнозавод (филиал Воложинского льнокомбината), расположенный в Городее, ликвидирован в 2014 году.

Сельское хозяйство 
Развито сельское хозяйство. Несвижский район специализируется на мясо-молочном скотоводстве, свиноводстве, выращивании зерновых, сахарной свёклы, кормопроизводстве. По урожайности зерновых и зернобобовых район является одним из лидеров в Республике Беларусь (63,3 ц/га в 2017 году), валовой сбор — 159 тыс. т в 2017 году (третье место в стране). Другая важная сельскохозяйственная культура — сахарная свёкла, сырьё для расположенного в районе Городейского сахарного комбината. В 2017 году хозяйства района собрали 338 тыс. т сахарной свёклы (урожайность — 622 ц/га). Под зерновые культуры в 2017 году было засеяно 25,2 тыс. га пахотных площадей (29% всей площади района), под сахарную свёклу — 5,4 тыс. га (6%), под кормовые культуры — 15,6 тыс. га (18%).

В государственных сельскохозяйственных организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств) в 2017 году содержалось 66,8 тыс. единиц крупного рогатого скота, в том числе 17,2 тыс. коров, 69,1 тыс. свиней и 632,6 тыс. голов птицы. В сельскохозяйственных организациях района в 2017 году было реализовано 41,5 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе) — 9,5% от общей реализации в Минской области (больше только в Смолевичском и Дзержинском районах). Государственные хозяйства района в 2017 году реализовали 132 тыс. т молока (второе место в Минской области). Средний удой молока от коровы в Несвижском районе — один из самых высоких в республике (7707 л с коровы в государственных хозяйствах).

Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия — СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис», ОАО «Городея», ОАО «Новая жизнь». Всего в районе действуют 46 молочно-товарных ферм, два комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, два свинокомплекса, одна ферма по выращиванию цыплят-бройлеров. В сельском хозяйстве занято 5,2 тыс. человек (36% трудоспособного населения). В 2018 году сельскохозяйственные предприятия произвели продукции на 231 млн рублей (110 млн долларов).

Внешняя торговля 
В 2017 году предприятия района экспортировали продукции на 137,7 млн долларов, импортировали на 92,4 млн долларов.

Транспорт 
Через район проходят железная и автомобильная дороги Брест — Минск — Москва. Станция Городея — главный транспортный узел района с интенсивным грузовым и пассажирским движением. В Несвиже действует пассажирская автостанция, обслуживающая пригородные и междугородные маршруты.

Через район проходит магистральный газопровод «Ямал — Европа», действует компрессорная станция, в районном центре расположено Несвижское управление магистральных газопроводов.

Образование 

По состоянию на 2018 год в Несвижском районе действуют 13 детских садов, включая один санаторный, дошкольный центр развития ребёнка (всего детские сады посещает 1634 ребёнка), 19 учреждений общего среднего образования (в том числе 1 гимназия), 1 детский дом семейного типа. В школах и гимназии обучается 4313 учеников (средний размер класса — 15 человек).
Учебный процесс обеспечивают 912 педагогических работников.

В Несвиже работает Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа, готовящий специалистов по специальностям «Начальное образование», «Иностранный язык», «Туризм и гостеприимство», «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Дизайн».

Здравоохранение 
В 2016 году в организациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь, расположенных на территории района, работало 104 практикующих врача (26,6 на 10 тысяч человек) и 457 средних медицинских работников (116,8 на 10 тысяч человек). В больницах насчитывалось 311 коек (79,5 на 10 тысяч человек).

Культура 
В Несвижском районе действует 2 государственных музея — Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» (подчиняется напрямую Министерству культуры Республики Беларусь) и Несвижский историко-краеведческий музей (подчиняется отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Несвижского райисполкома). В 2016 году музей-заповедник «Несвиж» стал вторым по посещаемости музеем в стране (412,4 тыс. посещений), ещё 36,5 тыс. человек посетили историко-краеведческий музей.

Также расположены:

 Квартира-музей М. К. Севрука в г. Несвиж — филиал государственного учреждения «Несвижский историко-краеведческий музей»
 Музей в честь художника Евгения Ивановича Ждана в аг. Снов
 Краеведческий музей в аг. Снов
 Музей-усадьба Олега Пракорины в аг. Снов

По состоянию на конец 2018 года в районе насчитывается 21 библиотека с фондом 272,8 тыс. экземпляров документов, 25 Домов культуры и клубов, 4 детские школы искусств. Услугами библиотек за первое полугодие 2018 года воспользовалось 13,9 тыс. человек, включая 3,8 тыс. детей. Посетителям было выдано 158,9 тыс. экземпляров книг и журналов, в т. ч. 37,6 тыс. — детям. В детских школах искусств по музыкальному, театральному, хореографическому, изобразительному, народному декоративно-прикладному направлениям занимается 780 человек.

Достопримечательности 

 Несвижский дворцово-замковый комплекс (включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО)
  в г. Несвиж
  в г. Несвиж
 Церковь Крестовоздвиженская в д. Большая Лысица
  в д. Куноса
 Церковь Покровская в аг. Лань 
  в д. Великая Липа
 Водяная мельница в д. Макаши Городейского сельсовета
  в аг. Островки
  в аг. Снов 
 Усадьба Гартингов в аг. Снов 
 Костёл Святого Иоанна Крестителя в аг. Снов
  в аг. Снов
  в аг. Солтановщина
 Часовня Матери Божией Остробрамской в д. Ужанка

Религия 

Большинство верующих относят себя к православным, значительная доля верующих — католики. В Несвижском районе исторически проживают татары, до 1960 года действовала мусульманская община, зарегистрированная в Клецке, но пользовавшаяся мечетью в деревне Осмолово Несвижского района. Еврейская община Несвижа до середины XX века была большой и влиятельной, существовала Большая синагога и 7 молельных домов. В настоящее время в Несвижском районе действует 15 православных общин, 9 общин христиан веры евангельской, 4 римско-католических общины, 1 община христиан-адвентистов седьмого дня.

Спорт 
На территории района находятся два футбольных стадиона — «Урожай» в Несвиже (1960 мест) и стадион СОК «Городея» (1625 мест).  (Несвиж) в 2004—2010 годах выступал в Первой лиге, впоследствии расформирован. ФК Городея с 2016 года выступает в Высшей лиге, трижды завершал сезон на девятом месте.

См. также 
 Холокост в Несвижском районе

Примечания

Ссылки 

 Достопримечательности на портале globus.tut.by
 Снимки на Radzima.org 

 
Появились в 1940 году в Белоруссии
Районы, образованные в 1940 году